Wilco Jiskoot (bankier) - een bankier, voormalig lid van raad van bestuur van ABN AMRO
 Wilco Jiskoot (verzetsstrijder) - een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog